Фердинанд Ке́ллер (; 5 августа 1842, Карлсруэ — 8 июля 1922, Баден-Баден) — немецкий художник эпохи грюндерства.

Биография 
Отец Фердинанда Йозеф Келлер был инженером-строителем и в 1857 году был приглашён на работу в Бразилию. 15-летний Фердинанд вместе со старшим братом Францем сопровождал отца в комнадировке. В Бразилии, где Келлеры прожили четыре года, Фердинанд увлёкся рисованием. 

По возвращении из Бразилии Фердинанд Келлер в 1862 году поступил в Художественную школу в Карлсруэ и учился у Иоганна Вильгельма Ширмера, занимавшего тогда должность директора школы. После смерти Ширмера в 1863 году Келлер продолжил учёбу под руководством Людвига де Кудре. Недовольный результатами учёбы, Келлер в 1864 году брал частные уроки в мастерской Ганса Канона. В 1866 году Фердинанд Келлер отправился в образовательную поездку по Швейцарии и Франции. В 1867—1869 годах Келлер жил в Риме, где познакомился с Ансельмом Фейербахом. Келлер и Фейербах держали свои мастерские в одном доме.

В 1870 году Фердинанд Келлер был назначен преподавателем портретной и исторической живописи в Академии художеств в Карлсруэ. В 1873 году получил звание профессора, среди его учеников был Карл Гейст. В 1880—1913 годах Келлер занимал должность директора Академии художеств. Умер в 79 лет в Баден-Бадене.

Первый крупный успех пришёл к Келлеру в 1867 году с историческим полотном «Смерть короля Филиппа II Испанского». В многочисленных монументальных картинах Келлер восхвалял исторические, династические и культурные события в жизни Германии и Бадена. Картина «Апофеоз кайзера Вильгельма I» размером пять на семь метров была создана Келлером в 1888 году и спустя год приобретена кайзером Вильгельмом II. Работы Фердинанда Келлера украшают залы Баденского государственного театра и дрезденской Оперы Земпера. Другие известные работы художника — «Нерон, любующийся пожаром Рима» (1873), «Победа маркграфа Людвига Вильгельма Баденского при Заланкемене в 1691 году» и «Геро и Леандр» (1880).

Примечания

Литература 
 Festschrift Ausstellung zu Ehren des 70. Geburtstages von Professor Dr. Ferdinand Keller [Ausstellungskatalog], Karlsruhe (Müller) 1912
 Michael Koch: Ferdinand Keller, Karlsruhe (Verlag C.F. Müller) 1978 ISBN 3-7880-9618-7
 Leo Mülfarth: Kleines Lexikon Karlsruher Maler. Karlsruhe 1987, S. 70-72, ISBN 3-7617-0250-7, S. 70-72
 Eva-Maria Froitzheim: Ferdinand Keller (1842—1992). Gemälde. Zeichnungen (Bildhefte der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe Nr. 15), Karlsruhe 1992, ISBN 3-925212-18-3
 Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, München 1992

Ссылки 
 
 Биография
 

Художники-иллюстраторы Германии
Исторические художники Германии
Преподаватели вузов Германии